Palpa (district in Nepal), een district in de Nepalese zone Lumbini
Palpa (taal), een Indische taal gesproken in Nepal
Palpa (stad), een stad in Peru
Palpa (district in Peru), een district in Peru
Palpa (provincie), een provincie van Peru